Рачић је српско-хрватски презиме. Особе са овим именом су углавном Хрвати и ретко Срби и Бошњаци из северног БиХ. Већина потиче из Врбањ на острву Хвару, где сваки десети становник носи ово име.

Познати људи са овим именом 
 Драгослав Рачић (1905–1945), официр Војске Краљевине Југославије
 Јакша Рачић (1868–1943), градоначелник Сплита
 Јосип Рачић (1885–1908), хрватски сликар
 Пуниша Рачић (1886–1944), српски политичар из Црне Горе
 Радослав Рачић (1954– ), српски политичар

Топоним 
 Рачић (Бихаћ), насељено мјесто у Босни и Херцеговини

Референце 

Хрватска презимена
Српска презимена‎